Karle – comune della Repubblica Ceca nella regione di Pardubice
 Isabella Karle – chimica e cristallografa statunitense
 Jerome Karle –  chimico e cristallografo statunitense, premio Nobel per la chimica 1985